

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 3 podstawowe
 Podlasek - część wsi Nieczajna Górna w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Dąbrowa Tarnowska
 Podlasek - część wsi Wysokie w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Podlasek – część wsi Siedliszowice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno
 Podlasek - przysiółek wsi Sielec w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Iwierzyce
 Podlasek - przysiółek wsi Zagorzyce w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski
 Podlasek – osada w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Grajewo
 Podlasek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica 
 Podlasek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec

Inne 
 Podlasek – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Podlasek Mały